Викторија Азаренка је други пут освојила титулу. У финалу је победила Ли На резултатом 4-6, 6-4, 6-3.

Носиоци 

  'Викторија Азаренка (Победница)
  Марија Шарапова (Полуфинале)
  Серена Вилијамс (Осмина финала)
  Агњешка Радвањска (Четвртфинале)
  Анџелик Кербер (Четврто коло)
  Ли На (Финалисткиња)
  Сара Ерани (Прво коло)
  Петра Квитова (Друго коло)
  Саманта Стосур (Друго коло)
  Каролина Возњацки (Четврто коло)
  Марион Бартоли (Треће коло)
  Нађа Петрова (Прво коло)
  Ана Ивановић (Четврто коло)
  Марија Кириленко (Четврто коло)
  Доминика Цибулкова (Друго коло)
  Роберта Винчи (Треће коло)

<ol start=17>
  Луција Шафаржова ''(Друго коло)
  Јулија Гергес ''(Четврто коло)
  Јекатерина Макарова ''(Четвртфинале)
  Јанина Викмајер ''(Треће коло)
  Варвара Лепченко ''(Друго коло)
  Јелена Јанковић ''(Треће коло)
  Клара Закопалова ''(Друго коло)
  Анастасија Пављученкова ''(Прво коло)
  Винус Вилијамс ''(Треће коло)
  Су Веј Сје ''(Друго коло)
  Сорана Крстеа ''(Треће коло)
  Јарослава Шведова ''(Прво коло)
  Слоун Стивенс ''(Полуфинале)
  Тамира Пашек ''(Друго коло)
  Уршула Радвањска ''(Прво коло)
  Мона Бартел ''(Прво коло)

Жреб

Финале

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2013.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно